Egeløkke kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Egeløkke (Damsholte Sogn) – landbrugsejendom i Damsholte Sogn, Vordingborg Kommune
 Egeløkke (Bøstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Bøstrup Sogn, Langeland Kommune